Mount Barker – cittadina dell'Australia Occidentale
 Mount Barker – città dell'Australia Meridionale, capoluogo dell'omonima Local Government Area
 Mount Barker – monte dell'Australia Meridionale